Op Roland Garros 2006 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 30 mei tot en met 11 juni 2006.

Toernooisamenvatting 
Het toernooi werd gewonnen door het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond  Samantha Stosur die in de finale het vijfde reekshoofd, het koppel Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama, versloegen in twee sets. Het was hun elfde gezamenlijke titel, waarvan twee in de grandslamtoernooien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema vrouwendubbelspel (op pagina 3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2006